Световното първенство по волейбол за жени до 23 години през 2017 година се провежда в Любляна, Словения от 10-и до 17 септември.

Разпределение на отборите

Домакини

Група A

Група Б

Финален кръг

5-8-о място

Полуфинали за 5-8-о място

Мач за 7-о място

Мач за 5-о място

Финална четворка

Полуфинали

Мач за 3-то място

Финал

Финално класиране

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Световни първенства по волейбол